J. B. Lenoir
William Lenoir
Lenoir Vargas Ferreira

Localidades
Lenoir (Carolina do Norte)
Lenoir City
Condado de Lenoir

Desambiguação